Ла Кагвирика има више значења:

 Ла Кагвирика (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кагвирика (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику